Урусов Владислав Григорович (1927—2001) — машиніст комбайна шахти «Шолоховська-Східна» комбінату «Ростовуголь», Герой Соціалістичної Праці.
 Урусов Георгій Олександрович (1931—2012) — український архітектор, заслужений архітектор УРСР.
 Урусов Микола Петрович (1863—1918) — князь, великий землевласник, предводитель (маршалок) дворянства Катеринославської губернії .